Adolf Haas kan syfta på bland andra:

* Adolf Haas (1893–1945?), tysk SS-Obersturmbannführer och koncentrationslägerkommendant
 Adolf Haas (1914–1982), tysk biolog och naturfilosof